Filipovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Filipovice, Ortsteil von Bělá pod Pradědem, Okres Jeseník
Filipovice (Borotice), Ortslage von Borotice, Okres Znojmo
Filipovice, Ortsteil von Hradec nad Moravicí, Okres Opava